302 км, 302-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 302 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066027.
 302 км, Разъезд 302 км — разъезд, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814320.
 302 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 273111.
 302 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 269084.

 302 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 529821.
 302 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 603247.

 302 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755955.
 302 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Сумская область). Код 327345.